Unterweinberg ist der Ortsname von:

 Unterweinberg (Rattiszell), Ortsteil der Gemeinde Rattiszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Unterweinberg (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Unterweinberg (Gemeinde Wiesfleck), Ortsteil der Gemeinde Wiesfleck, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Unterweinberg (Gemeinde Schalchen), Ortschaft der Gemeinde Schalchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich